Fenicio – ciò che è pertinente al popolo dei Fenici o alla Fenicia
Fenicio – lingua estinta di ceppo semitico
Fenicio – nome proprio di persona italiano maschile